Le nom Jean Maillard peut faire référence à :

 Jean Maillard, jésuite, traducteur des œuvres de Jean de la Croix ;
 Jean Maillard (), prévôt des marchands de Paris ;
 Jean Maillard (vers 1515-mort après 1570), compositeur français du  ;
 Jean Maillard (1879-1927), industriel et homme politique français ;
 Jean Maillard (1901-1991), artiste peintre belge ;
 Jean Maillard (1909-1990), architecte français ;
 Jean Maillard (1926-1985), médiéviste, musicologue et professeur de musique français.

Références